Sochor může být:

 sochor (nástroj) – pracovní nástroj, ruční páčidlo
 sochor (hutnictví) – hutní polotovar, vývalek
 Sochor (příjmení) – české příjmení

Externí odkazy